Кубок Германии по футболу 2017/2018 — 75-й розыгрыш Кубка Германии по футболу ().

Финал Кубка Германии сезона 2017/18 проходил на Олимпийском стадионе в Берлине между «Айнтрахтом» и мюнхенской «Баварией», победу одержал «Айнтрахт» со счетом 3:1.

Клубы-участники 
Всего в розыгрыше турнира принимало участие 64 клуба:

Расписание 
 Раунд 1: 11-14 августа 2017 года
 Раунд 2: 24-25 октября 2017 года
 1/8 финала: 19-20 декабря 2017 года
 1/4 финала: 6-7 февраля 2018 года
 1/2 финала: 17-18 апреля 2018 года
 Финал: 19 мая 2018 года

Матчи

Первый раунд 
Жеребьевка первого раунда состоялась 11 июня 2017 года в 18:00. В ней участвовал бывший футболист сборной Германии Себастьян Кель. Всего в рамках первого раунда с 11 по 14 августа 2017 года было сыграно 32 матча.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла 20 августа 2017 года в 18:00. В ней участвовала актриса Каролин Керекус. Всего в рамках второго раунда с 24 по 25 октября было сыграно 16 матчей.

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала состоялась 29 октября 2017 года в 18:00. В ней участвовал бывший футболист сборной Германии Штефан Эффенберг. Восемь матчей этого этапа были сыграны 19 и 20 декабря 2017 года.

1/4 финала 
Жеребьёвка 1/4 финала состоялась 7 января 2018 года в 18:00. В ней участвовал гандболист Оливер Роггиш. Четыре матча этого этапа были сыграны 6 и 7 февраля 2018 года.

1/2 финала 
Жеребьёвка 1/2 финала прошла 11 февраля 2018 года в 18:00. В ней участвовал бывший футболист сборной Германии Андреас Кёпке. Матчи полуфинала состоялись 17 и 18 апреля 2018 года.

Финал 
Финальный матч состоялся 19 мая 2018 года на Олимпийском стадионе в Берлине.

Бомбардиры 
Лучшим бомбардиром розыгрыша стал нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский, забивший шесть голов.

Примечания 
Комментарии

Источники

Кубок Германии по футболу
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2017/2018